Княгиня Екатерина Григорьевна Шуйская, урожд. Скуратова-Бельская — дочь известного опричника Малюты Скуратова. С 1572 года супруга Дмитрия Шуйского, брата боярина и будущего царя Василия Шуйского, в царствование которого (1606—1610) Дмитрий стал главным воеводой. Сестра Екатерины Шуйской Мария Григорьевна была женой Бориса Годунова и царицей в 1598—1605 годах.

Считается, что после освобождения Москвы войском Михаила Скопина-Шуйского весной 1610 года именно Екатерина поднесла ему на пиру отравленное вино, после чего тот скончался. В качестве причины называется зависть бездарного полководца Дмитрия Шуйского и его опасения, что Скопин-Шуйский потеснит его как наследника престола. После смерти Скопина-Шуйского Дмитрий Шуйский возглавил военный поход с целью деблокады осаждённого Смоленска, однако разгромно проиграл Клушинскую битву. В результате этого, Шуйские были низвержены и увезены поляками в Варшаву, где прошли через унизительную присягу на верность королю Сигизмунду III.

Василий Шуйский, его брат Дмитрий и невестка Екатерина были заключены в Гостынинский замок, где и умерли. В 1635 году после Поляновского мира останки Екатерины были перевезены в Россию и погребены в Покровском монастыре в Суздале.

В искусстве 

 Сериал «Годунов» Кинокомпания Москино, Главкино 2018−2019. Режиссеры: Алексей Андрианов, Тимур Алпатов. Исполнительница роли: Полина Дудкина.

Примечания 

Екатерина Григорьевна
Персоналии по алфавиту
Персоналии:Смутное время
Похороненные в Суздальском Покровском монастыре
Скуратовы-Бельские
Пленники в Речи Посполитой